

Patronyme 
Fred Langenfeld (1908-?), directeur de la photographie français
Friedrich Spee von Langenfeld (1591-1635), jésuite allemand

Toponyme

Langenfeld, commune de l'arrondissement de Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim, en Bavière
 Langenfeld, commune de l'arrondissement de Mayen-Coblence, en Rhénanie-Palatinat
 Langenfeld (Rheinland), ville de l'arrondissement de Mettmann, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Pologne 
 Langenfeld, ancien nom du village actuel de Długoszyn